Чемпіонат Львівської області з футболу 2017 року — футбольні змагання серед аматорських команд Львівщини, які проводилися Федерацією футболу Львівської області у Прем'єр-лізі та Першій лізі, а Львівською обласною асоціацією футболу «Колос» у Другій та Третій лігах. Змагання у Прем'єр-лізі, Першій та Другій лігах проводились як серед дорослих складів, так і серед юнаків. У Третій лізі першість проходила тільки серед основних складів.

Прем'єр-ліга 

На засіданні Виконавчого комітету Федерації футболу Львівщини 15 березня 2017 року було вирішено провести реформу 10-го Чемпіонату Львівської області з футболу сезону 2017 року серед команд Прем’єр-ліги та затверджено наступний формат змагань. 

Кількість команд у Прем'єр-лізі збільшується до двадцяти. Змагання проходитиме у два етапи. На першому етапі команди змагатимуться у двох підгрупах в два кола за системою прийом-виїзд. За підсумками першого етапу дорослі дві (або три) команди, що посядуть перші та другі (треті) місця у своїх підгрупах, виходять у другий етап. У другому етапі чотири команди (чи шість команд) із очками набраними у матчах між собою грають у два кола із командами іншої підгрупи, змагатимуться за звання Чемпіона Львівської області та визначать призерів Прем'єр-ліги сезону 2017 року. Решта команд змагатимуться за Кубок ліги. 
Затверджено наступний склад учасників Прем'єр-ліги: Підгрупа «А»: СКК «Демня»; «Гірник» Соснівка; ЛСК «Погонь» Львів; «Юність» Гійче; «Юність» Верхня Білка; «Думна» Ременів;  СФК «Муроване»; «Локомотив» Рава-Руська; «Сокіл» Золочів; «Богун» Броди. Підгрупа «Б»: «Кар'єр» Торчиновичі; ФК «Самбір»; ФК «Миколаїв»; «Гірник» Новояворівськ; ФК «Мостиська»; «Фенікс-Стефано» Підмонастир; ФК «Добромиль»; СК «Східниця»; ФК «Новошичі»; ФК «Зоря» Трускавець. 

Через тиждень, після відмови від участі в Прем'єр-лізі команд «Локомотив» Рава-Руська; «Сокіл» Золочів; «Богун» Броди, ФК «Добромиль»; СК «Східниця»; ФК «Новошичі» та ФК «Зоря» Трускавець, -- вирішено замінити їх на «Енергетик» Добротвір, ФСК «Яворів» та «Галичину» Великий Дорошів, а кількість команд скоротити до шістнадцяти. Змагання проходитимуть у два етапи. На першому етапі команди змагатимуться у двох підгрупах в два кола. За підсумками першого етапу чотири дорослі команди, що посядуть перші, другі, треті та четверті місця у своїх підгрупах, виходять у другий етап. У другому етапі вісім команд із очками набраними у матчах між собою у два кола із командами іншої підгрупи змагатимуться за звання Чемпіона Львівської області та визначать призерів Прем'єр-ліги сезону 2017 року. Решта команд у двох стикових матчах змагатимуться за підсумкові місця у Прем'єр-лізі (з 09 по 16 місце) та Кубок ліги, який проходитиме за окремим Регламентом.

Але після відмови «Думни» Ременів та ФК «Мостиська», -- вирішено повернутись до звичайної форми змагань. 

У 10-му Чемпіонаті Львівщини серед команд Прем'єр-ліги взяли участь чотирнадцять команд. Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Прем'єр-лізі, відсутні: винниківський «Рух», — який з минулого сезону змінив статус на професійний та виступає в Першості України; «Бори» Бориничі, — котрі в минулорічному чемпіонаті знялись із змагань і в цьому сезоні заявились в Другу обласну лігу; ФК «Острів» з Чорного Острова, — який припинив виступи в обласних змаганнях та ФК «Мостиська», яка за підсумками попереднього сезону опустились в Першу лігу.
 
Звання чемпіонів Львівської області з футболу у 2017 році в напруженій боротьбі з соснівським «Рочином», після багаторічної перерви, здобули футболісти Футбольного Клубу «Миколаїв». Чемпіон попереднього сезону  СКК «Демня» фінішував на третьому місці.

В складі команди-чемпіона виступали:  Назар Міліщук,  Ігор Балух,  Роман Танечник,  Григорій Коваль,  Назар Бойко,  Володимир Вербний,  Іван Федина,  Вячеслав Левицький,  Іван Шуга,  Остап Ілюк,  Богдан Хмизов,  Юрій Сень,  Ігор Синишин,  Володимир Заваляк,  Андрій Сагайдак,  Роман Лещинський,  Богдан Клим,  Роман Бойко,  Мар'ян Бурмас,  Євген Кравців,  Андрій Баглай,  Михайло Дячук-Ставицький,  Олег Стефанишин,  Тарас Максимович.
Тренував команду Віталій Пономарьов.

Кращими в номінаціях сезону 2017 названо: 
 Кращий воротар — Андрій Крашевський (СКК «Демня» Демня) 
 Кращий захисник — Олександр Портянко («Рочин» Соснівка) 
 Кращий півзахисник — Олег Домальчук («Рочин» Соснівка)  
 Кращий нападник/ бомбардир — Ігор Балух (ФК «Миколаїв») 
 Кращий гравець — Назар Міліщук (ФК «Миколаїв») 
 Кращий тренер — Віталій Пономарьов  (ФК «Миколаїв»)

Підсумкова таблиця чемпіонату

Ч - матч відбувся на стадіоні «Шахтар» в місті Червонограді.

* — технічний результат/неявка.

1 — результат матчу ФК «Самбір»  - «Кордія» Муроване - 1:1 анульовано. ФК «Самбір» зараховано технічну перемогу 3:0.

Кращі бомбардири чемпіонату

Юнацький чемпіонат 
За відсутності чемпіона двох попередніх сезонів юнаків ФК «Львів», перемогу в чемпіонаті здобув віце-чемпіон попереднього сезону ЛКС «Погонь». 

Підсумкова таблиця

1 — результат матчу «Кордія» Муроване - «Енергетик» Добротвір - 0:3 анульовано. «Кордії» зараховано технічну перемогу 3:0.

* — технічний результат/неявка.

Кращі бомбардири юнацького чемпіоату

Перша ліга 
В першості Львівської області серед команд Першої ліги взяли участь вісімнадцять команд, розділених на дві групи. По чотири кращих представники кожної групи виходили у фінальний етап, де визначили переможця та призерів змагань. Фінальний етап пройшов у два кола із врахуванням матчів між командами зіграних на першому етапі. 

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в першій лізі відсутні: «Корона» Львів, «Шахтар» Червоноград, ФК «Добросин» Добросин, «Сокіл» Угерсько, «Карпати»  Турка, ФСК «Карпати» Доброгостів — які не виявили бажання продовжувати виступи в першості області; СФК «Рата» Великі Мости — котра припинила існування ще в минулому сезоні; «Кохавинка»  Гніздичів та «Сокіл» Великі Глібовичі опуститись в другу обласні лігу, а «Хімік» Новий Розділ вирішив продовжити змагання в третій лізі.

Фінальний етап.

У таблиці курсивом малим шрифтом позначено результати матчів зігранимих на першому етапі.

* — технічний результат (неявка).

Груповий етап

Група «А»

ФК «Стебник» знявся із змагань і в решті матчів їм було зараховано технічні поразки -:+.

* — технічний результат (неявка).

Група «Б»

1 — результат матчу 1:1 анульовано. «Думні» зараховано технічну поразку 0:3.

* — технічний результат (неявка).

Кубок ліги 

Після закінчення групового турніру, команди, які не попали в фінальний етап, виступали в Кубку Ліги. В турнірі враховувались результати матчів, зіграних на першому етапі(виділено малим шрифтом курсивом).

* — технічний результат (неявка).

Кращі бомбардири Першої ліги

Юнацька першість (1 ліга) 

У змаганнях взяли участь 18 команд розділені на дві групи. У фіналі переможці груп визначили переможця першості, а команди, які зайняли другі та треті місця в групах зіграли в турнірі за третє місце. Переможцями першості стали юні футболісти "Локомотиву" із Рави-Руської.

Фінал за 1-ше місце:
  ФК «Мостиська» Мостиська − «Локомотив»  Рава Руська  
2:2, 1:1

Турнір за третє місце:
 «Богун»  Броди − ФК «Городок-Черляни»  Черляни — 3:1, 1:3 п.п.4:1 
 «Сокіл»  Золочів − «Нафтовик»  Борислав — 6:2, 3:3

Фінал за 3-тє місце:
  «Богун»  Броди − «Сокіл»  Золочів 
1:0, 1:1

Груповий етап

Кращі бомбардири юнацької першості

Друга ліга 

На першому етапі змагань команди визначали по три кращих колективи від кожної з груп, котрі у фінальному етапі, змагались за звання переможця та призерів змагань. 

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Другій лізі відсутні «Щирець-Гетьман» Щирець та «Будівельник» Пустомити — які припинили виступи в першості області.

Фінальний етап.

Турнір пройшов у два кола із врахуванням матчів між командами зіграних на першому етапі. Результати матчів групового етапу виділено курсивом малим шрифтом.

* — технічний результат (неявка).

Груповий етап

Група «А»

Згідно календаря в Групі «А» десятою командою мав бути Футбольний клуб «Топорів», але він так і не приступив до змагань.

На початку другого кола ФК «Грибовичі» знялися із змагань і  в решті матчів їм було зараховано технічні поразки -:+.

* — технічний результат (неявка).

Група «Б»

Після першого кола «Форвард» Годовиця знявся із змагань і  в решті матчів їм було зараховано технічні поразки -:+.

* — технічний результат (неявка).

Кращі бомбардири Другої ліги

Юнацька першість (2 ліга) 

В юнацькій першості, як і в Першій лізі, команди були розділені на дві групи. У фіналі переможці груп визначили переможця першості, а команди, які зайняли другі та треті місця в групах зіграли в турнірі за третє місце. 
 
Фінал за 1-ше місце:
  МФК «Галичина» Дрогобич − «Сокіл» Рясне-Руське  
2:1, 1:1

Турнір за третє місце:
 «Гал-КАТ-Зубр» Зубра − «Карпати» Кам'янка-Бузька  — 0:3 
 «Сокіл» Ямпіль − «Карпати» Старе Село — 1:7

Фінал за 3-тє місце:
  «Карпати» Старе Село − «Карпати» Кам'янка-Бузька 
1:0, 1:2

Груповий етап

Кращим бомбардиром першості став Максим Корпан із «Сокола» Рясне-Руське.

Третя ліга 

Як і в першій та другій лігах, у третій лізі на першому етапі команди розділено на дві групи, по три кращих колективи із яких виходять у фінальний етап, де визначають переможця та призерів змагань. 

Серед команд, які в попередньому сезоні виступали в Третій лізі відсутні: ФК "Рудно" Рудне, "Золота Липа" Чемеринці, "Галичина" Щирець та ФК "Дубляни"  — які припинили виступи в першості області.

Груповий етап

Група «А»

ФК «Буг» Кам'янка-Бузька знявся із змагань після третього туру. Результати всіх матчів зіграних за їх участю анульовано.

* — технічний результат (неявка).

Група «Б»

* — технічний результат (неявка).

1 — матч зупинено при рахунку 1:0.

Кращі бомбардири третьої ліги

Примітки 
 —— діючий чемпіон(переможець попереднього розіграшу).

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на декілька порядків вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок нижчій за рангом лізі і піднялась у вищу за рангом лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала або на кілька порядків нижчій за рангом лізі, або взагалі ніде не виступала і допущена до змагань не за спортивним принципом, а з якихось інших міркувань.

Див. також 
 Кубок Львівської області з футболу 2017
 Суперкубок Львівської області з футболу

Джерела 

 Федерація футболу України 
 Федерація футболу Львівської області
 Газета «ПланетаФ» — 2017.

2017 у футболі
Чемпіонат Львівської області з футболу